Alexej Jaškin (/Alexei Jaschkin; * 27. Juli 1965 in Krasnojarsk, Russische SFSR) ist ein ehemaliger tschechisch-russischer Eishockeyspieler, der über viele Jahre beim HC Vsetín unter Vertrag stand und mit diesem Klub insgesamt sechs Meistertitel gewann. Seit 2005 ist er Sportdirektor des VHK Vsetín, wie sich der Klub heute nennt. Sein Sohn Dmitrij Jaškin ist ebenfalls Eishockeyspieler.

Karriere 
Alexej Jaškin begann seine Karriere bei Sdjuschor Sokol Krasnojarsk, ehe er 1986 zum SKA Nowosibirsk in die zweite Liga der Sowjetunion, die Perwaja Liga, wechselte. Ab 1988 spielte er bei Chimik Woskressensk in der erstklassigen Wysschaja Liga blieb diesem Verein bis 1993 treu.

Während der Spielzeit 1993/94 wechselte er in die neu gegründete 1. Liga zum HC Vsetín, mit dem er 1994 in die Extraliga aufstieg. In den folgenden sieben Jahren gewann Jaschkin mit diesem Klub insgesamt sechs tschechische Meisterschaften. In der Spielzeit 1997/98 erreichte er mit dem HC Vsetín das Halbfinale der European Hockey League, in dem die tschechische Mannschaft am späteren Sieger VEU Feldkirch scheiterte.

Aufgrund einer Verletzung verpasste er die komplette Spielzeit 2001/02. Nach der Spielzeit 2004/05 wechselte er in die dritte Spielklasse Tschechiens zum HC Valašské Meziříčí und wurde gleichzeitig Sportdirektor des Vsetínská hokejová, wie sich der HC Vsetín ab 2003 nannte. In den Playdowns der Saison 2005/06 absolvierte er eine letzte Extraliga-Partie für seinen Klub.

Karrierestatistik

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 
 

Eishockeyspieler (Sowjetunion)
Eishockeyspieler (Chimik Woskressensk)
Eishockeyfunktionär (Tschechien)
Eishockeyspieler (VHK Vsetín)
Tschechischer Meister (Eishockey)
Sowjetbürger
Russe
Tscheche
Geboren 1965
Mann
Sportler (Nowosibirsk)